Melanozetes är ett släkte av kvalster som beskrevs av Hull 1916. Melanozetes ingår i familjen Ceratozetidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Spindeldjur
Melanozetes